Riker ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Joyce Riker (1894–1982), US-amerikanischer Pflanzenpathologe
 Andrew L. Riker (1868–1930), US-amerikanischer Unternehmer, Ingenieur, Automobil- und Elektrofahrzeugpionier 
 Josh Riker-Fox (* 1983), kanadischer Fünfkämpfer
 Robin Riker (* 1952), US-amerikanische Schauspielerin
 Samuel Riker (1743–1823), US-amerikanischer Politiker und Offizier in der Kontinentalarmee

Riker ist der Name folgender fiktiven Figuren:
 William Thomas Riker, siehe Figuren im Star-Trek-Universum #Commander William Thomas Riker

Siehe auch:
 Riker Electric Motor Company, US-amerikanischer Hersteller von Elektroautos der Marke Riker Electric
Rieker